Grace Episcopal Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Grace Episcopal Church (Barbour County, Alabama), ID-Nr. 95001116
 Grace Episcopal Church (Calhoun County, Alabama), ID-Nr. 85002869
 Grace Episcopal Church (Montgomery County, Alabama), ID-Nr. 82002067
 Grace Episcopal Church (Arkansas), ID-Nr. 92000106
 Grace Episcopal Church (Chaffee County, Colorado), ID-Nr. 78000834
 Grace Episcopal Church (Clear Creek County, Colorado), ID-Nr. 73000465
 Grace Episcopal Church (Kalifornien), ID-Nr. 06001158
 Grace Episcopal Church (Christian County, Kentucky), ID-Nr. 82002679
 Grace Episcopal Church (McCracken County, Kentucky), ID-Nr. 76002148
 Grace Episcopal Church (Louisiana), ID-Nr. 79001102
 Grace Episcopal Church (Maine), ID-Nr. 01000816
 Grace Episcopal Church (Maryland), ID-Nr. 90001565
 Grace Episcopal Church (Essex County, Massachusetts), ID-Nr. 76001966
 Grace Episcopal Church (Middlesex County, Massachusetts), ID-Nr. 72000139
 Grace Episcopal Church (Michigan), ID-Nr. 71000391
 Grace Episcopal Church (Mississippi), ID-Nr. 80002202
 Grace Episcopal Church (Missouri), ID-Nr. 82004720
 Grace Episcopal Church (New Jersey), ID-Nr. 02000106
 Grace Episcopal Church (Bronx, New York), ID-Nr. 06000820
 Grace Episcopal Church (Broome County, New York), ID-Nr. 98001113
 Grace Episcopal Church (Onondaga County, New York), ID-Nr. 73001235
 Grace Episcopal Church (Tioga County, New York), ID-Nr. 00000878
 Grace Episcopal Church (Davidson County, North Carolina), ID-Nr. 06001138
 Grace Episcopal Church (Halifax County, North Carolina), ID-Nr. 91001493
 Grace Episcopal Church (Jones County, North Carolina), ID-Nr. 72000966
 Grace Episcopal Church (Benson County, North Dakota), ID-Nr. 94001072
 Grace Episcopal Church (Pembina County, North Dakota), ID-Nr. 94001075
 Grace Episcopal Church (Stutsman County, North Dakota), ID-Nr. 92001606
 Grace Episcopal Church (Ohio), ID-Nr. 82001402
 Grace Episcopal Church (South Dakota), ID-Nr. 89000828
 Grace Episcopal Church (Maury County, Tennessee), ID-Nr. 76001789
 Grace Episcopal Church (Shelby County, Tennessee), ID-Nr. 05000184
 Grace Episcopal Church (De Witt County, Texas), ID-Nr. 88001955
 Grace Episcopal Church (Galveston County, Texas), ID-Nr. 75001980
 Grace Episcopal Church (Williamson County, Texas), ID-Nr. 86000986
 Grace Episcopal Church (Wisconsin), ID-Nr. 76000055